MST kan verwijzen naar:

Mountain Standard Time, een tijdzone in Noord-Amerika;
Het voormalige Vlaamse Medisch SchoolToezicht, later gefuseerd tot het Centrum voor Leerlingenbegeleiding;
De studie Molecular Science and Technology, gezamenlijk gegeven door de Universiteit Leiden en de Technische Universiteit Delft;
 Metro do Sul do Tejo, het metrosysteem dat is aangelegd ten zuiden van de rivier de Taag in de voorsteden van Lissabon;
 Maastricht Aachen Airport, IATA-luchthavencode MST;
 multisysteemtherapie;
 Medisch Spectrum Twente, een ziekenhuis met locaties in Enschede en Oldenzaal;
 Militaire Systemen en Technologie, (MS&T), bacheloropleiding binnen de Nederlandse Defensie Academie NLDA.